Список аэропортов штата Аризона Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Булхед-Сити
| IFP
| IFP
| KIFP
| Laughlin/Bullhead International Airport
| P-N
| align=right | 109 365 

|- valign=top
| Флагстафф
| FLG
| FLG
| KFLG
| Flagstaff Pulliam Airport
| P-N
| align=right | 44 236 

|- valign=top
| Гранд-Каньон / Tusayan
| GCN
| GCN
| KGCN
| Grand Canyon National Park Airport
| P-N
| align=right | 77 935 

|- valign=top
| Пич-Спрингс
| 1G4
|
|
| Grand Canyon West Airport
| P-N
| align=right | 25 947 

|- valign=top
| Финикс
| PHX
| PHX
| KPHX
| Международный аэропорт Финикс Скай Харбор
| P-L
| align=right | 20 796 146 

|- valign=top
| Тусон
| TUS
| TUS
| KTUS
| Tucson International Airport
| P-M
| align=right | 2 178 909 

|- valign=top
| Юма
| NYL 
| YUM
| KNYL 
| Yuma International Airport / MCAS Yuma
| P-N
| align=right | 77 579 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Меса
| IWA
| AZA
| KIWA
| Phoenix-Mesa Gateway Airport (scheduled service began Oct. 2007)
| CS
| align=right | 16 

|- valign=top
| Пейдж
| PGA
| PGA
| KPGA
| Page Municipal Airport
| CS 
| align=right | 5 397 

|- valign=top
| Прескотт
| PRC
| PRC
| KPRC
| Prescott Municipal Airport (Ernest A. Love Field)
| CS
| align=right | 4 140 

|- valign=top
| Шоу-Лоу
| SOW
| SOW
| KSOW
| Show Low Regional Airport
| CS
| align=right | 6 437 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Чандлер
| CHD
| 
| KCHD
| Chandler Municipal Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Глендейл
| GEU
| 
| KGEU
| Glendale Municipal Airport
| RL
| align=right | 44 

|- valign=top
| Goodyear
| GYR
| GYR
| KGYR
| Phoenix Goodyear Airport
| RL
| align=right | 25 

|- valign=top
| Марана (около Тусона)
| AVQ
| AVW
| KAVQ
| Marana Regional Airport
| RL
| align=right | 16 

|- valign=top
| Меса
| FFZ
| MSC
| KFFZ
| Falcon Field
| RL
| align=right | 4 

|- valign=top
| Финикс
| DVT
| DVT
| KDVT
| Аэропорт Финикс Дир-Вэлли
| RL
| align=right | 83 

|- valign=top
| Скотсдейл
| SDL
| SCF
| KSDL
| Scottsdale Airport
| RL 
| align=right | 4 941 

|- valign=top
| Тусон
| RYN
| 
| KRYN
| Ryan Field
| RL
| align=right | 8 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Ajo
| P01
|
|
| Eric Marcus Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Багдад
| E51
| BGT
|
| Bagdad Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бенсон
| E95
|
|
| Benson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бисби
| P04
| BSQ
|
| Bisbee Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Buckeye
| BXK
| BXK
| KBXK
| Buckeye Municipal Airport
| GA
| align=right | 80 

|- valign=top
| Каса-Гранде
| CGZ
| CGZ
| KCGZ
| Casa Grande Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Чинли
| E91
|
|
| Chinle Municipal Airport
| GA
| align=right | 111 

|- valign=top
| Cibecue
| Z95
|
|
| Cibecue Airport
| GA
|

|- valign=top
| Клифтон / Моренси
| CFT
| CFT
| KCFT
| Greenlee County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Colorado City
| AZC
| 
| KAZC
| Colorado City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кулидж
| P08
|
|
| Coolidge Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Коттонвуд
| P52
| CTW
|
| Cottonwood Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Дуглас / Бисби
| DUG
| DUG
| KDUG
| Bisbee-Douglas International Airport
| GA
|

|- valign=top
| Илой
| E60
|
|
| Eloy Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ганадо
| 85V
|
|
| Ganado Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хила-Бенд
| E63
|
|
| Gila Bend Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Глоб
| P13
|
|
| San Carlos Apache Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Холбрук
| P14
|
|
| Holbrook Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кайента
| 0V7
| MVM
|
| Kayenta Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Кингмен
| IGM
| IGM
| KIGM
| Kingman Airport
| GA
| align=right | 2 435 

|- valign=top
| Лейк-Хавасу-Сити
| HII
| HII
| KHII
| Lake Havasu City Airport (scheduled service ended May 2007)
| GA 
| align=right | 1 683 

|- valign=top
| Марана
| MZJ
| MZJ
| KMZJ
| Pinal Airpark
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Ногалес
| OLS
| OLS
| KOLS
| Nogales International Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Parker
| P20
|
|
| Avi Suquilla Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Пейсон
| PAN
| PJB
| KPAN
| Payson Airport
| GA
| align=right | 44 

|- valign=top
| Polacca
| P10
| PXL
|
| Polacca Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Safford
| SAD
| SAD
| KSAD
| Safford Regional Airport
| GA
| align=right | 4 
| align=right | 2 

|- valign=top
| San Manuel
| E77
|
|
| San Manuel Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sedona
| SEZ
| SDX
| KSEZ
| Sedona Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Сьерра-Виста / Ft Huachuca
| FHU
| FHU
| KFHU
| Sierra Vista Municipal Airport / Libby AAF
| GA
| align=right | 888 

|- valign=top
| Спрингервилл
| D68 
|
|
| Springerville Municipal Airport
| GA
| align=right | 24 

|- valign=top
| Сент-Джонс
| SJN
| SJN
| KSJN
| St. Johns Industrial Air Park
| GA
| 

|- valign=top
| Тейлор
| TYL
| TYZ
| KTYL
| Taylor Airport
| GA
|

|- valign=top
| Туба-Сити
| T03
| TBC
|
| Tuba City Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Whiteriver
| E24
| WTR
|
| Whiteriver Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Wickenburg
| E25
|
|
| Wickenburg Municipal Airport
| GA
| align=right | 72 

|- valign=top
| Уилкокс
| P33
|
|
| Cochise County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Уильямс
| CMR 
| 
| KCMR
| H.A. Clark Memorial Field
| GA
|

|- valign=top
| Window Rock
| RQE
| 
| KRQE
| Window Rock Airport
| GA
| align=right | 583 

|- valign=top
| Уинслоу
| INW
| INW
| KINW
| Winslow-Lindbergh Regional Airport
| GA
| align=right | 4 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Bowie
| E54
|
|
| Bowie Airport
|
|

|- valign=top
| Булхед-Сити
| A20
|
|
| Sun Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Чандлер
| P19
| SLJ
|
| Stellar Airpark
|
|

|- valign=top
| Дуглас
| DGL
| DGL
| KDGL
| Douglas Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Дуглас
| P03
|
|
| Cochise College Airport
|
|

|- valign=top
| Kearny
| E67
|
|
| Kearny Airport
|
|

|- valign=top
| Maricopa
| E68
|
|
| Estrella Sailport
|
|

|- valign=top
| Meadview
| L25
|
|
| Pearce Ferry Airport
|
| align=right | 30 

|- valign=top
| Mohave Valley
| A09
|
|
| Eagle Airpark
|
|

|- valign=top
| Пейдж
| L41
|
|
| Marble Canyon Airport
|
| 

|- valign=top
| Пич-Спрингс
| L37
| PGS
|
| Grand Canyon Caverns Airport
|
|

|- valign=top
| Пеория
| P48
|
|
| Pleasant Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Финикс
| A39
|
|
| Phoenix Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Pima
| E37
|
|
| Flying J Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Seligman
| P23
|
|
| Seligman Airport
|
|

|- valign=top
| Sells
| E78
|
|
| Sells Airport
|
|

|- valign=top
| Somerton
| 44A
|
|
| Rolle Field
|
|

|- valign=top
| Superior
| E81
|
|
| Superior Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Temple Bar / Гранд-Каньон
| U30
|
|
| Temple Bar Airport
| 
|

|- valign=top
| Tombstone
| P29
|
|
| Tombstone Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Valle Williams
| 40G
| VLE
|
| Valle Airport
|
| 

|- valign=top
| Whitmore
| 1Z1
|
|
| Grand Canyon Bar 10 Airport
|
|

|- valign=top
| Wickenburg
| 44E
|
|
| Forepaugh Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Хила-Бенд
| GBN
| 
| KGBN
| Gila Bend Air Force Auxiliary Field
|
|

|- valign=top
| Глендейл
| LUF
| LUF
| KLUF
| Luke Air Force Base
|
| align=right | 19 

|- valign=top
| Тусон
| DMA
| DMA
| KDMA
| Davis-Monthan Air Force Base
|
| align=right | 253 

|- valign=top
| Юма
| LGF
| LGF
| KLGF
| Laguna Army Airfield (Yuma Proving Ground)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Carefree
|
|
|
| Skyranch
|
|

|- valign=top
| Чандлер
| 5AZ3
|
|
| Memorial Airfield
|
|

|- valign=top
| Чандлер
| 5AZ3
|
|
| Pegasus Airpark
|
|

|- valign=top
| Пич-Спрингс
| 3AZ5
|
|
| Hualapai Airport
|
| 

|- valign=top
| Rimrock
| 48AZ
|
|
| Rimrock Airport
|
|

|- valign=top
| Тусон / Oro Valley
| 57AZ
|
|
| La Cholla Airpark
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Каса-Гранде
| E58
|
|
| Three Point Airport (closed 1998—2000) 
|
|

|- valign=top
| Tuweep / Гранд-Каньон
| L50
|
|
| Tuweep Airport (closed)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.05 % до 0.25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0.05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2007 (preliminary), as published July 17, 2008.

State:
 Arizona Department of Transportation (ADOT): Airports Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Arizona — FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Arizona

 Ссылки 
 Lists of airports in Arizona:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Аризона
Аэропорты